Rówienki – dolina w słowackich Tatrach Wysokich
 Rówienki – rówień w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach (składająca się z Królowych Rówienek i Stawiańskich Rówienek)
 Rówienki (Za Potok) – rówień w Małych Pieninach
 Rówienki – rówień w północnym grzbiecie Kopy Magury
 Rówienki – rówień na grzbiecie Jambory w słowackich Tatrach
 Jarząbcze Rówienki – rówień w Dolinie Jarząbczej w Tatrach
 Kondrackie Rówienki – rówień w Dolinie Goryczkowej w Tatrach